Jméno Ladislav Novák má více osob:
 Láďa Novák (1865–1944) – český malíř
 Ladislav Novák (politik) (1872–1946) – český a československý průmyslník a politik národnědemokratické strany
 Ladislav Novák (úředník) (1922–2002) – český politický a státní činitel
 Ladislav Novák (umělec) (1925–1999) – český výtvarník, básník a překladatel
 Ladislav Novák (fotbalista) (1931–2011) – český fotbalista
 Ladislav Novák (sochař) (1908–1994) – český akademický sochař a malíř
 Ladislav Novák (novinář) – český novinář a reportér, zahraniční zpravodaj ČRo na Slovensku